Копп (, латинизир. Copus) — фамилия.

Известные носители:
 Копп, Анатоль (1915—1990) — французский архитектор, урбанист, исследователь русского авангарда, неомарксист.
 Копп, Венди (род. 1967) — американская публицистка, основательница и председатель совета некоммерческой организации Teach For America.
 Копп, Виктор Леонтьевич (1880—1930) — советский дипломат, участник социал-демократического движения в России.
 Копп, Вильгельм (1461—1532) — французский врач швейцарского происхождения.
 Копп, Владислав Владимирович (род. 1969) — российский актёр и радиоведущий.
 Копп, Георг (1837—1914) — немецкий и австрийский кардинал.
 Копп, Герман (1817—1892) — немецкий химик.
 Копп, Иосиф Евтихий (1793—1866) — швейцарский историк.
 Копп, Михаил Львович (род. 1940) — советский и российский учёный-геолог.
 Копп, Пегги (род. 1951) — венесуэльская фотомодель, Мисс Венесуэла 1968 года.
 Копп, Ульрих Фридрих (1762—1834) — немецкий палеограф и педагог.
 Копп, Элизабет (род. 1936) — швейцарский политик.
 Копп, Эллен (1853—1901) — американская скульптор.

См. также 
 Коп
 Коппи
 Коппа
 Коппел 
 Коппола
 Коуп